Vingt-Quatre-Juillet ou XXIV-Juillet ou 24-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

24 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,

 Le , pendant la guerre de Succession d'Espagne :
 Bataille de Denain dans l'actuel département du Nord.
 Le  : 
 Création de la commune de Longlaville en Meurthe-et-Moselle, par séparation d'avec Herserange.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Combats de Résistants contre les forces allemandes et la milice française, à Javerlhac en Dordogne.
 Arrestations et exécutions de représailles par les Allemands à Rioz en Haute-Saône.
 Premier des deux grands bombardements aériens qui détruisent entièrement Donges, en Loire-Atlantique.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :
En portugais, « 24 de Julho » ou « Vinte et Quatro de Julho »
 Au Portugal, en référence à la prise de la ville de Lisbonne, par les Libéraux en 1833.
 Avenida 24 de Julho, à Lisbonne, dans la région du même nom.
 Au Brésil : événements non connus
 Avenida Vinte e Quatro de Julho, à Macapá, dans l'État de Amapá.

En espagnol, « 24 de Julio » ou « Veinticuatro de Julio »
 Au Mexique : événement non connu
 (Calle) 24 de Julio, à Chihuahua, État de Chihuahua.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
24